Avstralija se nanaša na 
 Avstralija, država Avstralska zveza 
 Avstralija (celina), celino med Indijskim in Tihim oceanom
 Avstralijo, film z Nicole Kidman v glavni vlogi, posvečen avstralski zgodovini